Saratoga Springs může být:

 Saratoga Springs (Utah) – město v Utahu
 Saratoga Springs (New York) – město v New Yorku
 Saratoga Springs (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii